Groethuysen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Groethuysen (* 1956), deutscher Pianist, siehe Duo Tal & Groethuysen
 Herbert Groethuysen (1921–2020), deutscher Architekt
 Karl Groethuysen (* um 1873), Senatspräsident am Oberverwaltungsgericht Berlin
 Bernhard Groethuysen (1880–1946), deutsch-französischer Philosoph und Historiker

Siehe auch:
 Grothues
 Grothusen
 Groothusen
 Groothuis
 Grotthuis
 Grotthus
 Grotthuß